Ogema puede referirse a:
Ogema, localidad ubicada en el condado de Price.
Ogema, ciudad ubicada en el condado de Becker.
Ogema, pueblo ubicado en el condado de Price.